Tongkhan Szatop (1963. június 2.–) thaiföldi nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
1998-ban lett az I. Liga játékvezetője. A nemzeti játékvezetéstől 2008-ban vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Thaiföldi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2000-től tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának 4. bíróként segített. AFC JB besorolás szerint elit kategóriás bíró. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2008-ban a FIFA 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra valamint Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB bíróként alkalmazta.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

2010-es labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Ázsia-kupa 
2007-ben a torna végső szakaszának történetében első alkalommal négy nemzet, Indonézia, Malajzia, Thaiföld és Vietnám adott otthont, a Ázsia-kupa rendezvényének, ahol az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) JB bíróként foglalkoztatta.

Selejtező mérkőzés

Ázsia-kupa mérkőzés

Magyar vonatkozás

Források 

Thai labdarúgó-játékvezetők
1963-ban született személyek
Élő személyek